Trillingarna Svanslös är en barnbok skriven av Gösta Knutsson som kom ut 1948. Det är den tionde boken om Pelle Svanslös.

Källor 

Svenska barnböcker
Uppsala i skönlitteratur
Skönlitteratur 1948
Verk av Gösta Knutsson